«Casual» — дебютный роман российской писательницы Оксаны Робски о жизни российской бизнес-элиты.

Сюжет 
Главная героиня — жена олигарха Сержа и мать малолетней дочери. Когда Сержа убивают, героиня «заказывает» человека, который, по её мнению, убил её мужа. Оказывается, что «заказали» невиновного человека. Светлана, любовница Сержа, беременна и рожает. Реальным заказчиком убийства Сержа оказывается брат Светланы, некий Вова «Крыса». После убийства Вовы Крысы главная героиня уезжает в Индию.

Критика 
Роман Оксаны Робски стал бестселлером, был переведён на английский язык. В 2005 году он вошёл в короткий список премии «Национальный бестселлер». Благодаря своему дебюту Робски стала первой представительницей российского высшего общества в литературе.

Татьяна Сотникова в журнале «Континент» отметила, что роман написан лучше стандартных детективов и стандартных книг «серьёзных прозаиков». Рецензент сайта Газета. Ru написал, что в литературном плане роман стерилен, и назвал автора говорящей сумкой «Шанель». Для Майи Кучерской ценность романа в том, что он передаёт «кукольное» ощущение жизни обитателей Рублёвки.

Примечания

Ссылки 

 Константин Мильчин. «Заслуженно забытые книги». «Casual» Оксаны Робски как рождение нации. «Горький Медиа», 12 сентября 2016

Романы 2005 года
Любовные романы на русском языке